Женская национальная сборная Испании по софтболу — представляет Испанию на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией является Королевская федерация бейсбола и софтбола Испании ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Примечания

Ссылки 
  (Королевская федерация бейсбола и софтбола Испании, официальный сайт)
 
 
 
 
 

Испания
Софтбол в Испании
Софтбол женская